Ирина Васильевна Морозова (30 июня 1929, Москва, СССР) — советский библиотековед и библиотечный деятель, Заслуженный работник культуры РСФСР (1989).

Биография 
Родилась 30 июня 1929 года в Москве. В 1948 году поступила в МГБИ, который она окончила в 1953 году. С 1953 по 1954 год работала в Комитете по культуре РСФСР. В 1954 году избрана заведующей библиотекой Акустического института АН СССР, данную должность она занимала вплоть до 1961 года. В 1961 году была избрана на должность заместителя директора ГПНТБ, данную должность она занимала вплоть до 1974 года. В 1974 году была принята на работу в ГБЛ (РГБ), сначала как библиотекарь, впоследствии как заместитель директора, данную должность она занимала вплоть до декабря 2002 года, после чего ушла на пенсию.

Личная жизнь 
Ирина Морозова вышла замуж за библиотековеда А. Н. Морозова.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены библиотековедению. Автор свыше 100 научных работ.

Литература 
 Библиотечная энциклопедия, 2007. с. 661-662.

Ссылки 
 Подробные сведения.

Библиотекари России
Библиотекари СССР
Библиотековеды России
Библиотековеды СССР
Выпускники Московского государственного института культуры